USS Aaron Ward (DD-132), vaixell que va servir en la US Navy entre 1919 i 1940 fins que va ser cedit a la royal Navy on va ser rebatejat com HMS Castleton.
 USS Aaron Ward (DD-483), que va servir en la US Navy des de 1942 fins que va ser enfonsat per bombes japoneses en 1943 
 USS Aaron Ward (DM-34), destructor – minador que va servir en la US Navy des de 1944 fins a 1945